Троицкое — село в составе Инзенского городского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится у юго-восточной границы районного центра города Инза.

История 
Основано в XVIII веке. 

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Троицкое Сюксем тож, при речке Мачалейке, помещиковых крестьян, из Пензенского уезда вошло в состав Карсунского уезда.

В 1859 году в селе Троицкое (Сюксюм), по дороге из г. Карсуна в пригород Аргаш, между этою дорогою и почтовою в г. Пензу, во 2-м стане Карсунского уезда Симбирской губернии, имелось: православная церковь, базар.

В 1913 году в селе было 62 двора и 263 жителя. 

В 1990-х годах работал совхоз "Сюксимский".

Население
Население составляло: на 1780 г. в селе: 208 ревиз. душ, в 1859 г. в 34 дворах жило: 130 муж. и 138 жен.; 295 человек в 2002 году (русские 91%), 263 по переписи 2010 года.

Инфраструктура 
В селе находятся СПК «Сюксюмский», школа, медпункт, библиотека, дом культуры.

Известные уроженцы 

 Ознобишин Никанор Иванович — русский переводчик, писатель и общественный деятель XVIII века.
 Ознобишин Дмитрий Петрович — родился в селе, поэт, переводчик, фольклорист, общественный деятель.

Достопримечательности 
Сохранились остатки парка и прудов усадьбы Ознобишина.

Галерея

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2004. — Т. 2: Н — Я. — С. 145. — 590 с. — 2500 экз. — ISBN 5-8426-0035-8.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Инзенского района